

Antroponimia 
 Ariel, nombre propio;

Astronomía 
 Ariel, programa espacial británico;
 Ariel, serie de satélites artificiales británicos lanzados por la NASA;
 Ariel, satélite del planeta Urano;

Cine y televisión 
 Ariel (1988), película finlandesa de Aki Kaurismäki;

Hidrografía 
 Ariel, espejo de agua en Pensilvania, Estados Unidos;

Divisiones administrativas 
 Ariel, nombre alternativo de Jerusalén
 Ariel, asentamiento israelí en Cisjordania, Palestina;
 Ariel, localidad de la Argentina;

Lugares ficticios 
 Ariel, planeta ficticio de la serie de ciencia ficción Firefly;

Nombres comerciales 
 Ariel, detergente de Procter & Gamble;
 Ariel, antigua fábrica de motocicletas, bicicletas y coches de 1871;
 Ariel, moderna compañía automovilística británica;
 Ariel Gallery, cooperativa artística y galería de arte en Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos;

Premios y títulos 
 Premio Ariel, premio que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas;

Personajes de ficción 
 Ariel, demonio de la mitología.
 Ariel, demonio de los infiernos en un texto copto.
 Ariel, espíritu sirviente de Próspero en La tempestad de William Shakespeare;
 Ariel, ensayo de José Enrique Rodó;
 Ariel, jefe de sílfides que servían a Belinda en el poema de Alexander Pope The Rape of the Lock;
 La princesa Ariel, protagonista de La Sirenita, película animada de Disney.
 Ariel, personaje de Marvel Comics. 
 Ariel, espíritu que guarda los pilares de Nosgoth en los videojuegos Legacy of Kain;
 Ariel, personaje ínvido de Robotech;
 Ariel, protagonista de la novela homónima de Aleksandr Beliáyev;
  Ariel, reina consorte de Athel Loren en el lore de Warhammer Fantasy.
 Ariel Mercader, personaje de la teleserie chilena Machos interpretado por Felipe Braun.

 Personas 
 Ariel Barreras, reconocido compositor e intérprete de música regional mexicana;
 Ariel Dorfman, escritor argentino radicado en Chile;
 Ariel Durant, escritora estadounidense ganadora del Premio Pulitzer;
 Ariel Fedullo, humorista uruguayo radicado en Venezuela; 
 Ariel Levy, actor chileno;
 Ariel López Padilla, actor mexicano de telenovelas;
 Ariel Muñiz, escritor;
 Ariel Ortega, El Burrito - futbolista argentino, que representó a su país en las Copas del Mundo de 1994, 1998, y 2002;
 Ariel Prado, locutor argentino;
 Ariel Rojas, futbolista argentino;
 Ariel Rot, músico argentino;
 Ariel Sharon, ex primer ministro de Israel;
 Ariel Winter, actriz estadounidense;
 Ariel Wizman, músico y periodista francés;
 Ariel Zeitoun, director de cine francotunecino;

 Publicaciones 
 Ariel, revista de la BBC;
 Ariel  (1946-1951), revista literaria publicada en Barcelona;
 Ariel, revista estudiantil uruguaya;
 Ariel, ensayo sobre cultura latinoamericana y relaciones interamericanas por José Enrique Rodó;
 Ariel, novela de ciencia ficción del autor ruso Aleksandr Beliáyev;
 Ariel, último poemario de Sylvia Plath;
 Ariel: The Book of Fantasy, publicaciones periódicas de los años 1970;
 Ariel ou la Vie de Shelley''', biografía de Shelley (1923) escrita por André Maurois